Владимир Ильич Лапшин: Лапшин, Владимир Ильич (1948—2018) — советский и украинский физик, педагог, специалист по физике плазмы.
 Лапшин, Владимир Ильич (1957—2014) — советский хоккеист.